Písková Lhota est un toponyme qui peut désigner :

Písková Lhota, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Písková Lhota, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie